Londoner Protokoll steht für:

 Londoner Protokolle zu Griechenland, drei Verträge von 1829, 1830 und 1832
 Londoner Protokoll (1852), Vertrag über den Status des dänischen Gesamtstaates
 Londoner Protokoll (1877), eine Erklärung der europäischen Großmächte
 Londoner Zonenprotokoll: 
 erstes Protokoll vom 12. September 1944
 zweites Protokoll vom 14. November 1944
 drittes Protokoll vom 26. Juli 1945
 das Londoner Übereinkommen von 2000 zum Europäischen Patentübereinkommen

Siehe auch:
 Londoner Abkommen
 Londoner Konferenz
 Londoner Vertrag